Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Јиржија Новака резултатом 6:1, 7:6(7:2).

Носиоци

  'Роџер Федерер (победник)
  Марат Сафин (друго коло)
  Јиржи Новак (финалиста)
  Тим Хенман (прво коло)

<li>  Рајнер Шитлер (четвртфинале)
<li>  Шенг Схалкен (четвртфинале)
<li>  Јунес ел Ајнауи (друго коло)
<li>  Јевгениј Кафељников (друго коло)

Жреб

Спољашње везе

Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2003.
Тенис 2003.